Kiprotich ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kiprotich (* 1994), kenianischer Speerwerfer
 Christopher Toroitich Kiprotich (* 1981), kenianischer Marathonläufer
 Clement Kiprotich (* 1964), kenianischer Langstreckenläufer
 Godfrey Kiprotich, kenianischer Langstreckenläufer
 John Kiprotich (* 1989), kenianischer Langstreckenläufer
 Joseph Ngeny Kiprotich (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Kiprotich Kenei (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Mike Kiprotich Mutai (* 1987), kenianischer Langstreckenläufer
 Nixon Kiprotich (* 1962), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Stephen Kiprotich (* 1989), ugandischer Langstreckenläufer
 Robert Kiprotich Cheruiyot (* 1974), kenianischer Marathonläufer